Guy Vadepied, homme politique de l'Oise, un publicitaire et un écrivain français.
 Mathieu Vadepied, directeur de la photographie, réalisateur et scénariste français. 
 Raoul Vadepied, agriculteur et homme politique de la Mayenne.
Patronyme français